Richwood ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Richwood (Arkansas)
 Richwood (Kentucky)
 Richwood (Minnesota), im Becker County
 Richwood (New Jersey)
 Richwood (New York)
 Richwood (Louisiana)
 Richwood (Ohio)
 Richwood (Texas)
 Richwood (West Virginia)
 Richwood (Wisconsin), im Dodge County
 Richwood (Town), Town(ship) im Richland County

Siehe auch:
 Richwoods
 Ridgewood